Mistrzostwa Polski w Szachach 2013 – turnieje szachowe, rozegrane w 2013 r. w Chorzowie (mężczyźni i kobiety), mające na celu wyłonienie 70. mistrza Polski mężczyzn oraz 65. mistrzynię Polski kobiet.

Turniej mężczyzn rozegrano system szwajcarskim z udziałem 26 zawodników, natomiast turniej kobiet – systemem kołowym z udziałem 10 zawodniczek (oba na dystansie 9 rund). Tytularnymi sponsorami mistrzostw były firmy Enea (turniej mężczyzn) oraz Budimex (turniej kobiet).

Złote medale zdobyli: Bartosz Soćko (2. raz w karierze) i Monika Soćko (5. raz w karierze).

Wyniki 70. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Chorzów, 13 – 21 kwietnia 2013

Uwaga: Dominik Orzech wycofał się z turnieju po 6. rundzie.

Dogrywka 
Chorzów, 21 kwietnia 2013, 2 partie (drugiej nie rozegrano), szachy szybkie, P-25'+10"

W pierwszej partii dogrywki o złoty medal Bartosz Soćko pokonał Grzegorza Gajewskiego, a ponieważ posiadał lepszą punktację dodatkową z turnieju zasadniczego, drugiej partii już nie rozegrano.

Wyniki 65. Mistrzostw Polski Kobiet 
Chorzów, 13 – 21 kwietnia 2013

Uwaga: Anna Gasik wycofała się z turnieju po 6. rundzie.

Dogrywka 
Chorzów, 21 kwietnia 2013, 6 rund, system dwukołowy, szachy szybkie, P-10'+5"

W dogrywce trzy zawodniczki zdobyły po 3½ i o podziale miejsc na podium zdecydowała punktacja dodatkowa (1. Monika Soćko, 2. Jolanta Zawadzka, 3. Karina Szczepkowska-Horowska).Iweta Rajlich zdobyła 1½ pkt i zajęła IV miejsce.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Przypisy

Bibliografia 
 ENEA Mistrzostwa Polski w Szachach 2013
 Budimex Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach 2013
 
 ch-POL 2013, Chorzow POL 2013 
 ch-POL w 2013, Chorzow POL 2013 
 ch-POL Playoff 2013, Chorzow POL 2013 
 ch-POL w Playoff 2013, Chorzow POL 2013 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2013 w polskim sporcie